Isis est le nom d'une déesse majeure de la mythologie égyptienne. Isis, ISIS ou IS-IS peut désigner :

Culture

Littérature 
 Isis, revue académique sur l'histoire des sciences et des techniques.
 Isis, personnage de fiction de l'univers de Marvel Comics
 Isis, par Boris Todoroff, nomination prix littéraire AKO (1991)
 Isis, roman d'Auguste de Villiers de L'Isle-Adam paru en 1862.
 Isis (journal), 1816, publ. Lorenz Oken

Musique 
 Isis (1677), opéra de Jean-Baptiste Lully ;

 Isis (1923), poème symphonique de Georges Enesco ;

 Isis (1976), chanson de Bob Dylan parue sur l'album Desire ;
 Isis, groupe de post-metal américain.

Mythologie 
 Isis, déesse majeure de la mythologie égyptienne.

Télévision 
 Isis, une série télévisée américaine diffusée du  au  sur CBS

Sciences et techniques

Astronomie 
 (42) Isis, un astéroïde nommé d'après la déesse ;
 HD 189733 b, une exoplanète surnommée Isis de façon informelle.

Informatique 
 Isis (Intranet sécurisé interministériel pour la synergie gouvernementale), intranet du gouvernement français homologué confidentiel défense ;
 Image and Scanner Interface Specification, protocole informatique standard destiné au contrôle logiciel des scanners de document ;
 IS-IS (Intermediate System to Intermediate System), protocole de routage ;
 ISIS, logiciel professionnel de la suite Proteus, utilisé dans l'électronique pour simuler des circuits et créer des typons.
 ISIS-CFD, logiciel code professionnel d'écoulements fluides incompressibles développé par l'équipe LHEEA de l'École centrale Nantes, et vendu par NUMECA sous le nom Fine-Marine.
 CDS ISIS, un logiciel destiné aux bases de données textuelles.

Physique 
 , un accélérateur de particules britannique ;
 Isis, un réacteur nucléaire.

Zoologie 
 , un genre de polypes dendroïdes de l'ordre des Alcyonacea, famille des Isididae, composés d'un axe articulé et d'un encroûtement cortical non adhérent (Isis hippuris, Isis elongata, Isis dichotoma, Isis encrinuma, Isis coralloides, Isis gracillis, Isis erythracea, Isis melitensis).

Société

Entreprises, sociétés, établissements 
 ISIS (International Species Information System), entreprise américaine de services informatiques dans le domaine de la gestion des parcs zoologiques ;
 ISIS (Informatique et systèmes d'information pour la santé), école d'ingénieurs en informatique et systèmes d'information pour la santé ;
 ISIS, master « Ingénierie des systèmes images et son » de l'université de Valenciennes ;
 Isis (Institute for Science and International Security), think tank américain basé à Washington.
 ISIS (Information, Signal, Image et ViSion) est un groupe de recherche dépendant du Centre national de recherche scientifique.

Politique 
 , une organisation terroriste, militaire et politique, d'idéologie salafiste djihadiste.

Toponymie 

 L'Isis, nom de la Tamise avant sa confluence avec la Thame ;
 Isis Highway, route australienne du Queensland.

Personnes 
Isis est un prénom notamment porté par :
 Isis Cabolet (1986-), actrice néerlandaise.

Notes et références